NGC 3270 (другие обозначения — UGC 5711, MCG 4-25-29, ZWG 124.34, KARA 423, IRAS10287+2507, PGC 31059) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3270
Лев (созвездие)